Hami puede referirse a:

Lugares 

 Distrito de Yizhou, Hami: antigua ciudad a nivel de condado de Hami, ahora el distrito central de Hami
 Hami: Prefectura china, en la región autónoma de Sinkiang, al noroeste de la República Popular China. 
 Desierto de Hami: Xinjiang, China
 Hami, Irán: un pueblo en la provincia de Khorasan del Sur.
 Hami, Kagoshima: Japón

Personas 

 Hami: ilustrador japonés de mangas y novelas ligeras.

Otros 
 Meteoritos encontrados en 2012

Hami 001
Hami 002
Hami 003
Hami 004
Hami 005